

Конне́ктикут — самая длинная река Новой Англии, берущая начало у озёр Коннектикут в северном Нью-Гэмпшире. 

Длина — 660 км. Бассейн реки — 29,1 тыс. км².

Протекает вдоль границы штатов Нью-Гэмпшир и Вермонт, через западную часть штата Массачусетс и центральную часть штата Коннектикут и впадает в пролив Лонг-Айленд. Долина реки является благоприятным местом для ведения сельского хозяйства, а также домом нескольких городских агломераций с населением около 2 миллионов человек (Спрингфилд, Массачусетс и столица штата Коннектикут — Хартфорд).

Притоки 
 Оттаквичи
 Фармингтон

См. также 
 Хичкок (озеро)

Литература

Примечания 

Реки Вермонта
Реки Нью-Гэмпшира
Реки Массачусетса
Реки Коннектикута
Реки, впадающие в Атлантический океан (Северная Америка)
География округа Ориндж (Вермонт)
География округа Уинсор
География округа Коос
География округа Графтон
География округа Хампден
География округа Франклин (Массачусетс)
География округа Хампшир (Массачусетс)
География округа Хартфорд
География округа Мидлсекс (Коннектикут)
География округа Нью-Лондон